Gle Siblah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Siblah (kulle i Indonesien, lat 5,23, long 95,96), Aceh, 
 Gle Siblah (kulle i Indonesien, lat 5,47, long 95,85), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar